Synnmukerjiomyces är ett släkte av svampar. Synnmukerjiomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Synnmukerjiomyces